У́лица Алтынсарина — название улиц населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского писателя Ибрая Алтынсарина. 

 Улица Алтынсарина — в городе Костанай
 Улица Алтынсарина — в городе Нур-Султан
 Улица Алтынсарина — в городе Петропавловск
 Улица Алтынсарина — в городе Шымкент

См. также 
 Проспект Алтынсарина — в городе Алма-Ата

Улица Алтынсарина